École méthodique peut désigner :
 École méthodique, une école médicale de l'Antiquité.
 École méthodique, une école historique du .